Hajen ist der Name folgender Orte:
 Hajen (Emmerthal), Ortsteil von Börry, Gemeinde Emmerthal, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen

Hajen ist der Familienname folgender Personen:
 Leonhard Hajen (* 1948), deutscher Ökonom und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Hayen
 Hauke Haien